El término Jilotepec en México puede referirse a:

 Jilotepec, un municipio del estado de México;
 Jilotepec, una localidad del estado de México, cabecera del municipio anterior;
 Jilotepec, un municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
 Jilotepec, una localidad del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cabecera del municipio anterior.